Die Saison 1950/51 war die erste Spielzeit, in der die 1943/44 eingeführte Fußballprofiliga Mexikos als Primera División firmierte, nachdem sie in den vorangegangenen sieben Jahren als Liga Mayor bezeichnet worden war. Die Namensänderung ergab sich aus der Tatsache, dass in derselben Saison (1950/51) mit der Segunda División erstmals eine landesweite zweite Liga ihren Spielbetrieb aufnahm und es fortan zwischen den beiden Ligen Auf- und Absteiger gab.

Wichtige Ereignisse 
Im Vergleich zur Vorsaison, an der 14 Mannschaften teilgenommen hatten, waren in der neu eingeführten Primera División nur zwölf Teams vertreten. Grund hierfür war der Rückzug der Vereine Asturias, España und Moctezuma aus der ersten Liga und die Neuaufnahme des Club Necaxa, der bei Einführung der Profiliga zunächst seinen Amateurstatus bewahrt hatte.

Erster Absteiger am Saisonende war der Club San Sebastián und erster Aufsteiger aus der Segunda División der Zweitligameister CD Zacatepec.

In dieser Saison holte der Club Atlas den Meistertitel zum ersten Mal nach Guadalajara, was später auch dem Stadtrivalen Oro sowie insgesamt elfmal dem Erzrivalen Chivas gelang. Doch Atlas selbst konnte diesen Erfolg niemals wiederholen.

Rekordergebnisse und Titelkampf 
Der höchste Saisonsieg gelang dem Club Atlante am 19. April 1951, dem vorletzten Spieltag der Saison, mit 6:0 gegen den Club Marte. Es war dennoch kein Ergebnis von großer Freude für die Atlantistas, weil drei Tage später der Tabellenführer Atlas den Clásico Tapatío gegen den CD Guadalajara gewann und somit uneinholbar war für den Verfolger Atlante, wodurch das direkte Aufeinandertreffen beider Mannschaften am letzten Spieltag nur noch für den Statistiker von Bedeutung war. Atlante gewann das Spiel mit 2:1, was zwar nicht für den Meistertitel reichte, den Atlas mit einem Punkt Vorsprung gewann, aber immerhin die Vizemeisterschaft vor dem alten Rivalen Necaxa sicherte, der mit einem Punkt Rückstand den dritten Platz belegte und sein letztes Spiel mit 4:3 beim CD Tampico gewann. Das torreichste Spiel fand am 1. April 1951 statt und wurde vom CD Guadalajara mit dem Ergebnis von 7:3 gegen den CD Veracruz gewonnen.

Abschlusstabelle 1950/51 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1950/51 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Primera División (Mexiko)

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1950/51 bei RSSSF

1950
Fußballsaison 1950/51